Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Harold Solomon 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Raúl Ramírez (terzo turno)
 Corrado Barazzutti (semifinali)
 Manuel Orantes (Campione)
 Harold Solomon (finale)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Corrado Barazzutti (quarti di finale)
 Arthur Ashe (semifinali)

 John McEnroe (quarti di finale)
 Christopher Mottram (secondo turno)
 Assente
 Jaime Fillol (terzo turno)
 José Luis Clerc (quarti di finale)
 John Lloyd (primo turno)
 Adriano Panatta (secondo turno)
 Balázs Taróczy (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1978